Trim steht für:

 das Ergebnis einer gezielten Gewichtsverteilung in Wasser- oder Luftfahrzeugen, siehe Trimmung
 Trim (Irland), Stadt in der Republik Irland
 die Trim-Proteinfamilie, siehe TRIM5alpha
 der Name eines Schiffskaters, siehe Schiffskatze #Trim
 Trim (Hvar), ein rustikaler Haustyp auf Hvar

Informatik:
 Trim (Befehl), Dateisystem-Befehl
 TRIM (Software), Anwendungsprogramm zur Zeitreihenanalyse von Fauna und Flora

Personen:
 Andrew Trim (* 1968), australischer Kanute
 David Trim (* 1969), britischer Historiker
 Phil Trim (* 1940), spanischer Musiker

Siehe auch:
 Triem